Filmy:
 Polowanie na czarownice – australijski film z 1999
 Polowanie na czarownice – amerykański film z 2011

Zobacz też:
 proces o czary